Эвальд Андреевич Алам (23 апреля 1941, Колпино, Ленинград, СССР) — советский футболист, защитник.

Воспитанник колпинского футбола. В 1961 году был в составе «Адмиралтейца», в 1962—1966 сыграл 49 игр в чемпионате за ленинградский «Зенит», больше за команды мастеров не выступал.

Позже работал в банковской сфере.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург